Příjmení Buzalka má více nositelů:

 Michal Buzalka (1885–1961), slovenský římskokatolický kněz a teolog
 Vladimír Buzalka (* 1950), slovenský politik

Slovenská příjmení